Герберт Маттер (нем., англ. Herbert Matter, 25 апреля 1907, Энгельберг, Швейцария - 8 мая 1984, Саутгемптон,  США) — швейцарский график, дизайнер и , много лет проработавший также в США.

Жизнь и творчество 
Гимназическое образование получил в монастырской школе в родном Энгельберге. В 1925—1927 годах изучает живопись в Школе изящных искусств (École des Beaux-Arts) в Женеве и затем, в 1928—1929 в парижской Академии современного искусства (Académie de l’Art Moderne), у Фернана Леже и Амеде Озанфана. После ряда экспериментов с фотокамерой Г.Маттер оставляет живопись, чтобы заняться фотографией. В 1929 году также начинается его карьера как графического дизайнера при парижской рекламной фирме Deberny & Peignot. Здесь он изучает также техническую сторону печатного дела, а также знакомится с Ле Корбюзье и А. М. Кассандром. В 1932 году художник возвращается в Швейцарию и здесь создаёт по заказу швейцарского Министерства транспорта серию рекламных плакатов. Эти работы получили международную известность благодаря такому новшеству, как сочетание на листах типографской печати и фотомонтажа. В 1938 году Г.Маттер в оплату за выполнение рекламных работ для швейцарского балетного ансамбля получает оплаченную поездку по США. В результате он принимает решение остаться в этой стране. Познакомившись через одного из друзей с Алексеем Бродовичем. Маттер с его помощью заключает контракт как фотограф с известным журналом мод Harper’s Bazaar, а затем и с журналами Vogue, «Искусство и архитектура» Arts & Architecture, «Форчун»" Fortune Magazine и «Город и страна» (Town and Country). Во время Второй мировой войны работает также дизайнером при различных частных компаниях. В 1944 году Маттер получает заказ от нью-йоркского Музея современного искусства снять документальный фильм о жизни и творчестве его друга Александра Колдера. Это был первый кинематографический опыт Г.Маттера, к тому же имевший большой успех. Музыку для него написал Джон Кейдж.

В 1952—1978 годы Г.Маттер как профессор преподаёт графический дизайн и фотографию в Йельском университете. В 1959—1969 годы он является также советником при музеях Гуггенхайм в Нью-Йорке и Изящных искусств в Хьюстоне. В 1960 году Маттер начинает работы по фотографированию скульптур Альберто Джакометти. Эта съёмка длилась около 25 лет и в результате имела вышедших уже после смерти Маттера из печати объёмный альбом. В 1950-е — 1960-е годы Г.Маттер принадлежал к элите нью-йоркской культурной жизни. Среди его друзей следует назвать Франца Клайна, Виллема де Кунинга, Джексона Поллока, Филиппа Густона. Первая ретроспективная выставка работ Г.Маттера прошла в 1978 году в Йельском университете. В том же году в Цюрихе проходит выставка его ранних работ за 1930-е годы.

Наследие 
Герберт Маттер является основоположником искусства фотоплаката в Швейцарии. В начале 1930-х годов он интегрирует свои фотографии как составную часть в рекламные плакаты, прежде имевшие исключительно графические, рисованные формы. Сочетание фотографии с типографской печатью являлись неотъемлемой частью его произведений, его отличительным символом. При этом он всегда выдерживал разумное равновесие в сочетании норм искусства и коммерческих требований к его плакатам. Другими, интересовавшими его темами, были иллюстрирование журналов и создание титульных страниц для литературы. Как талантливый фотограф, Г.Маттер в своих произведениях запечатлел работы различных художников и скульпторов, в особенности же — Альберто Джакометти.

Выставки (избранное) 
 1943 Галерея пьер Матисс, Нью-Йорк (Pierre Matisse Gallery, New York)
 1962 Американский институт графического искусства, Нью-Йорк (American Institute of Graphic Arts (AIGA), New York)
 1978 Швейцарский фонд фотографии при Доме художеств, Цюрих (Schweizerische Stiftung für die Photographie im Kunsthaus Zürich)
 2005 Галерея Бейелер, Базель (Galerie Beyeler, Basel)

Литература 
 Poets Camera. Studio Publications, New York 1949
 Photographs an Graphic Symbols. The American Institute of Graphic Arts, New York 1961
 Alberto Giacometti. Benteli, Bern 1987
 Hebert Matter FotoGrafiker. Sehformen der Zeit. Das Werk der zwanziger und dreissiger Jahre. Lars Müller, Baden 1995.
 Kurt Blum, Herbert Metter: Two Swiss Artists Encounter Mark Rothko. Galerie Beyeler, Basel 2005.
 Alexander S. C. Rower (Hrsg.): Calder by Matter: Collector’s Edition. Bildband mit Herbert Matters Aufnahmen von Werken Alexander Calders, Cahiers d’Art, Paris 2013.

Фильмография 
 1949 Works of Calder
 1950-55 The Spirit Moves и Dancing with Mura Dehn

Примечания

Ссылки 
 Герберт Маттер на сайте семьи Маттер
 Герберт Маттер // Швейцарский фонд фотографии
 Исторические плакаты Герберта Маттера

Художники по алфавиту
Художники Швейцарии
Графики Швейцарии
Дизайнеры Швейцарии
Графики США
Художники США
Дизайнеры США
Художники-плакатисты США
Художники-плакатисты Швейцарии
Графические дизайнеры
Преподаватели Йельского университета